Bányai Lajos (?–?) labdarúgó, edző
 Bányai Lajos (1868–?) színész, Suba Emília színésznő férje
 Bányai Lajos (Bányay, 1903–?) színész, a Színház- és Filmművészeti Főiskola igazgatója 1948 és 1950 között
 Bányai Lajos (1947–2003) labdarúgó (FTC)